El término sanabrés (senabrés en lengua leonesa) puede referirse a:

 Sanabrés, habitante de la comarca zamorana de Sanabria. 
 Sanabrés, variante dialectal de la lengua leonesa hablada en Sanabria.